Мужская сборная Франции по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Францию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Франции (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 17-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Текущий состав 
Состав команды был заявлен для выступления на турнире 2-го раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди мужчин 2014/2015, прошедшем в апреле-мае 2014.

Главный тренер: Frederic Soyez

См. также 
 Женская сборная Франции по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Федерации хоккея на траве Франции

Франция
Хоккей на траве
Хоккей на траве во Франции